Supergigant mężczyzn został rozegrany 19 lutego na trasie Whistler Creekside im. Dave'a Murraya. Mistrzem olimpijskim został Norweg Aksel Lund Svindal, srebro zdobył Amerykanin Bode Miller zaś kompletną niespodziankę sprawił zdobywca brązowego medalu - Amerykanin Andrew Weibrecht.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010